Pater patriae
 Dis Pater
 Pater familias
Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Pater (ur. 1974) – polski piłkarz
 Józef Pater (ur. 1944) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła
 Józef Pater (polityk) (1897-1942) – polski polityk i malarz
 Jean-Baptiste Pater (1695-1736) – francuski malarz rokokowy
 Krzysztof Pater (ur. 1961) – polski polityk
 Paweł Pater (1656-1724) – polski matematyk, astronom i drukarz